Chanel West Coast (настоящее имя Челси Шанель Дадли; род. 1 сентября 1988 года)  — американская рэп-исполнительница, актриса, модель и телеведущая. Получила известность благодаря участию в реалити-шоу канала MTV «Фабрика фантазий Роба Дирдека» и  «Ррржжжжака».

Ранняя жизнь 
Шанель родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и жила между Северным Голливудом с матерью и Нью-Йорком с отцом, имеющим русское происхождение. Отец Шанель был ди-джеем, и брал маленькую Шанель с собой на работу в ночные клубы. В детстве брала уроки пения и танцев.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США